Карлингфорд ():

 Карлингфорд — город в Ирландии.
 Чичестер Фортескью, лорд Карлингфорд (1823—1898) — британский политический деятель.